Семиренки — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Семиренки — деревня в Мостовском районе Гродненской области.

Украина 
 Семиренки — село в Староконстантиновском районе Хмельницкой области.